Чемпионат Франции по баскетболу 2012/2013 годов является 26-м сезоном, проводимым под эгидой национальной лиги, и 91-м чемпионатом Франции.

Команды

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
По итогам сезона 2011/2012 чемпионат покинули:
 «По-Ортез» — 15-е место
 «Тулон» — 16-е место

Из Про Б 2011/2012 квалифицировались:
 «Лимож» — 1-е место
 «Булазак» — 2-е место

Регулярный сезон

Плей-офф

См. также 
 Чемпионат Франции по баскетболу среди женщин 2012/2013

Ссылки 
Официальный сайт турнира

Чемпионат Франции по баскетболу
2012 год в баскетболе
2013 год в баскетболе
Спорт во Франции в 2012 году
Спорт во Франции в 2013 году